Halász Anna (1878–1965) színművész
 Halász Anna (1903–?) színművész
 Halász Anna (1928–2002) romániai magyar színi- és filmkritikus, író
 Halász Anna (1938) vegyészmérnök
 Halász Anna (1977) táncművész
hasonló nevűek
 Gál Halász Anna (1938–2015) író